Городни́чий:
 Городничий (в Русском государстве XVI в.) — выборный из среды уездных служилых людей правитель городов и уездов.
 Городничий (в России, 1775—1862) — должностное лицо (из дворян), руководящее полицией.
 Городничий — персонаж комедии Н. В. Гоголя «Ревизор».
 Городничий, Леонид Иванович  (1911—1985) — советский военачальник, контр-адмирал, подводник.

См. также 
 Городовой